Гран-при Венгрии 1988 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 7 августа 1988 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии